Cordemann ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Cordemann (1790–nach 1804), deutscher Theaterschauspieler 

 Hermann Cordemann (1891–1975), deutscher Offizier und Politiker (NSDAP)
 Margarete Cordemann (1889–1968), deutsche Sozialarbeiterin